«Филеб» () — один из диалогов Платона. Исследователи датируют диалог 2-й пол. 350-х гг. до н.э.

Содержание 
Сократ оспаривает мнение Филеба, что величайшим благом являются радость (), удовольствия () и наслаждения. Он утверждает ценность разумения (), мышления () и памяти (11b). Точку зрения Филеба в диалоге отстаивает Протарх. Сократ настаивает, что есть разные удовольствия. Одни присущи людям рассудительным, а другие невоздержанным. Сократ отрицает, что приятное есть благо, поскольку многое из приятного дурно (13b). Далее он подвергает критике тезис, что "единое есть многое" ( — 14с), из которого следует, что удовольствия могут быть как безрассудными, так и разумными. Сократ настаивает на решительном противопоставлении жизни в удовольствиях и благоразумной жизни ( — 20e). Если человек будет наслаждаться жизнью безрассудно, то он не сможет осознать свою радость и его жизнь не будет ничем отличаться от жизни моллюска. 

Далее, подчеркивая преимущества рассудительной жизни, Сократ излагает космологию, согласно которой у Вселенной есть душа и ум ( — 30e). Удовольствие же всегда следует в паре со страданием и в нем природа как бы восстанавливает свой ущерб (32a, 42d). Собеседники приходят к выводу. что боги не радуются и не страдают.

Ссылки 
 Plato, Philebus
 Филеб
 ФИЛЕБ: ОБЩАЯ ДИАЛЕКТИКА ИДЕИ КАК ПОРОЖДАЮЩЕЙ МОДЕЛИ

Литература 
 Платон. Собр. соч. в 4-х томах. Том 3. М.: "Мысль", 1994
 Месяц С.В.  Платоновский «Филеб» о едином, многом и среднем (комментарий к фрагменту 14c -18 d) // ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Исследования по истории платонизма. Под общей редакцией В.В. Петрова. М.: Кругъ,  2013.- С. 77-94.
 
  Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.
 Diès A. Platon. «Philèbe». P., 1941 (Les Belles Lettres)
 Judith P. Jones: The Philebus and the Philosophy of Pleasure in Thomas More’s Utopia. In: Moreana 31/32, 1971, S. 61–69.
 Alfred Edward Taylor: Plato: Philebus and Epinomis, Folkestone 1972 (Nachdruck der Ausgabe von 1956).
 Gosling J.С.B. Plato: «Philebus». Oxf., 1975
 Klaus Bringmann: Platons Philebos und Herakleides Pontikos’ Dialog περὶ ἡδονῆς. In: Hermes 100, 1972, S. 523–530.  
 Frede D. Plato «Philebus». Indianapolis – Cambr., 1993.
 Le Philèbe, édition commentée par Luc Brisson (Gallimard, 2009)

Диалоги Платона